68. Mistrzostwa Świata w Kolarstwie Przełajowym 2017 odbyły się w luksemburskim Belvaux, w dniach 28 – 29 stycznia 2017 roku.

Medaliści

Szczegóły

Tabela medalowa

Przypisy 

Mistrzostwa świata w kolarstwie przełajowym
2017 w kolarstwie
2017 w Luksemburgu
Kolarstwo w Luksemburgu